She Wolf (album) - het derde Engelstalige studioalbum van de Colombiaanse zangeres Shakira.
 She Wolf (nummer) - de leading single voor het gelijknamige album.
 She wolf (Falling to pieces), een nummer geschreven en geproduceerd door de Franse dj David Guetta.
 Ilsa, She Wolf of the SS, een film uit 1974.
 Wolf, de Nederlandse vertaling van "She Wolf".